Neil Sheehy (né le  à Fort Frances, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-américain qui évolue en position de défenseur. Neil est le frère de Tim Sheehy.

Carrière

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1979-1980 || Crimson d'Harvard || NCAA
|| 13 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || || 
|-
| 1980-1981 || Crimson d'Harvard || NCAA
|| 26 || 4 || 8 || 12 || 22 || || || || || 
|-
| 1981-1982 || Crimson d'Harvard || NCAA
|| 30 || 7 || 11 || 18 || 46 || || || || || 
|-
| 1982-1983 || Crimson d'Harvard || NCAA
|| 34 || 5 || 13 || 18 || 48 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Flames du Colorado || LCH
|| 74 || 5 || 18 || 23 || 151 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Flames de Calgary || LNH
|| 1 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1984-1985 || Golden Flames de Moncton || LAH
|| 34 || 6 || 9 || 15 || 101 || || || || || 
|-
| 1984-1985 || Flames de Calgary || LNH
|| 31 || 3 || 4 || 7 || 109 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Flames de Calgary || LNH
|| 65 || 2 || 16 || 18 || 271 || 22 || 0 || 2 || 2 || 79 
|-
| 1985-1986 || Moncton Golden Flames || LNH
|| 4 || 1 || 1 || 2 || 21 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || Flames de Calgary || LNH
|| 54 || 4 || 6 || 10 || 151 || 6 || 0 || 0 || 0 || 21 
|-
|rowspan="2"| 1987-1988 || Flames de Calgary || LNH
|| 36 || 2 || 6 || 8 || 73 || || || || || 
|-
| Whalers de Hartford || LNH
|| 26 || 1 || 4 || 5 || 116 || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 
|-
| 1988-1989 || Capitals de Washington || LNH
|| 72 || 3 || 4 || 7 || 179 || 6 || 0 || 0 || 0 || 19 
|-
| 1989-1990 || Capitals de Washington || LNH
|| 59 || 1 || 5 || 6 || 291 || 13 || 0 || 1 || 1 || 92 
|-
| 1990-1991 || Capitals de Washington || LNH
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13 || 0 || 0 || 0 || 19 
|-
| 1991-1992 || Flames de Calgary || LNH
|| 35 || 1 || 2 || 3 || 119 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 34 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1993-1994 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo
|| 23 || 14 || 23 || 37 || 89 || || || || || 

|379||18||47||65||||54||0||3||3||241

|38||7||10||17||122|| || || || || 

|103||16||32||48||126|| || || || ||

Références 

Naissance en février 1960
Naissance en Ontario
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Flames de Calgary
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché